Tengeri farkas, Jack London regénye
Tengeri farkas, 1930-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Alfred Santell
Tengeri farkas, 1941-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Kertész Mihály
Tengeri farkas, 1971-ben bemutatott nyugatnémet-román film, rendezte: Alecu Croitoru, Sergiu Nicolaescu és Wolfgang Staudte 	
Tengeri farkas, 1993-ban bemutatott kanadai-amerikai film, rendezte: Michael Anderson
Tengeri farkas, 2009-ben bemutatott kanadai-német minisorozat, rendezte: Mike Barker